Karseboomsbrug, een voormalige brug in Amsterdam
Zoutkeetsbrug, een bestaande brug in Amsterdam